More Precious Than Gold – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
More Precious Than Gold – cortometraggio del 1912 diretto da J. Searle Dawley